Arcangeli är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Giovanni Arcangeli
 Marina Arcangeli

Italienska efternamn